Arthur Farwell (1872-1952), compositeur, pédagogue, lithographe, éditeur de musique et chef d'orchestre américain ;
 Charles Farwell (1823-1903), homme politique américain ;
 Lawrence Farwell, inventeur de la technologie d'empreinte cérébrale.

Toponyme 

 Farwell est une ville au Minnesota ;
 Farwell est une ville au Texas.